Са́нта-Ро́са () — ім'я католицької святої Рози, на честь якої названо багато географічних пунктів:

 Санта-Роса (Аргентина) — аргентинське місто, столиця провінції Ла-Пампа
 Санта-Роса (Аризона) — статистично обумовлена місцевість в штаті Аризона, США
 Санта-Роса (Каліфорнія) — місто в Каліфорнії
 Санта-Роса (Флорида) — округ на північному заході штату Флорида
 Санта-Роса-де-Кабаль — місто на заході Колумбії
 Санта-Роса-де-Осос — місто на північному заході Колумбії

Див. також 
 Санта-Роза